Калининцы — название населённых пунктов в России:

 Калининцы — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Калининцы — деревня в городском поселении Краснокамск Пермского края.